Це список видів земноводних, зареєстрованих в Аргентині. У списку 208 видів амфібій: 4 види черв'яг та 204 види жаб.

Ряд Черв'яги (Gymnophiona)

Ряд Жаби (Anura)

Примітки 

Аргентина
земноводних
Фауна Аргентини